В этой статье представлен список матчей сборной Белоруссии по футболу в период с 2010 по 2029 годы.


2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

См. также

Примечания

Ссылки 
 Матчи сборной Белоруссии на сайте EU-Football.info

Сборная Белоруссии по футболу